Tompa steht für:

 Tompa (Ungarn), ungarische Stadt
 die Geschichten von Onkel Tompa, ein Teil der mündlich überlieferten tibetischen Volksliteratur

Tompa ist der Name folgender Personen:
 Andrea Tompa (* 1971), ungarische Schriftstellerin
 Michael Tompa (1817–1868), ungarischer Dichter
 Ferenc von Tompa (1893–1945), ungarischer Prähistoriker
 Pseudonym des Musikers Tomas Lindberg